Collegio elettorale di Cirié – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Cirié – collegio elettorale del Regno d'Italia